Фабри́чный — многозначный термин.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Фабричный — посёлок в Гродненском районе Гродненской области.

Казахстан 
 Фабричный — прежнее название села Каргалы Жамбылского района Алматинской области.

Россия 
 Фабричный — посёлок в Кавалеровском районе Приморского края.
 Фабричный — посёлок в Сапожковском районе Рязанской области.

Персоналии 
 Фабричный, Сергей Юрьевич (род. 1962) — председатель Новгородской областной думы.

См. также 
 Фабричная
 Фабричное
 Фабричный метод
 Фабричный переулок
 Фабричный проезд